Аски́зский райо́н () — административно-территориальная единица  и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Хакасия Российской Федерации.

Административный центр — село Аскиз.

География 
Район расположен в юго-восточной части Хакасско-Минусинской котловины. Граничит с Бейским, Усть-Абаканским, Таштыпским районами Хакасии и Кемеровской областью.

Площадь 8201,14 км². Район расположен на холмистой равнине, в южной и юго-западной части находятся горы, плоскогорья. По рельефу территории район относится к двум природном зонам: Хакасско-Минусинской котловине и горам Кузнецкого Алатау. Степная часть делится на Приабаканскую долинно-степную и Приабаканскую низкогорно-степную зоны.

Здесь протекает река Абакан, служащая естественной юго-восточной границей района. Она многоводна, с быстрым течением, имеет извилистое русло, образует много притоков, рукавов и стариц. Всего протекает около 39 рек общей длиной 1124 км. Река Аскиз — один из крупных притоков реки Абакан, её протяжённость 124 км.

Уникальными природными памятниками Аскизского района являются озёра Ханкуль и Баланкуль.

Климат резко континентальный. Характерны резкие колебания температуры воздуха и количества осадков. Средняя температура июля +19 °C, января −20 °C. Продолжительность безморозного периода от 80 до 120 дней. Годовое количество осадков колеблется от 250 до 780 мм. Преобладают ветры юго-западного направления. В апреле и мае почти ежегодно наблюдаются ветры большой силы, достигающие скорости 17-20 м/с. Зима устанавливается в конце октября — начале ноября.

Район богат лесными и земельными запасами, разнообразными минерально-сырьевыми ресурсами. На долю района приходится 8,9 % сельскохозяйственных угодий республики и 20,8 % сельского населения.

История 
Аскизский район образован 30 марта 1924 года на территории упразднённых Аскизской и Усть-Есинской волостей. В его состав вошли 10 сельских советов. 5 января 1944 года часть территории Аскизского района была передана в новый Алтайский район.

Население 

Аскизский район — единственный, где хакасы составляют большинство населения (50,4 %)

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Аскиз, Бискамжа и Вершина Тёи) проживают  % населения района.

Административное деление 
Аскизский район как административно-территориальная единица включает 3 посёлка городского типа (поссовета) и 11 сельсоветов.

В состав одноимённого муниципального района входят 14 муниципальных образований, в том числе 3 городских поселения и 11 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Аскизском районе 64 населённых пункта.

Экономика 
Экономически активное население: 13,0 тыс. человек, что составляет 31,0 % общей численность населения (2003), из них 8 тыс. человек работающих. Уровень безработицы : 5,7 % (2003). Наибольшее количество безработных сосредоточено на территории Бельтирского, Балыксинского, Бирикчульского сельсоветов, где прекратили свою деятельность предприятия, в основном, лесопромышленного комплекса, с целью развития которых создавались данные поселения.

В Аскизском районе работают золотодобывающие артели ООО "Артель старателей «Аскиз ЛТД»", ООО «Георгиевское» и ЗАО «Золотая звезда». Прекращена добыча железной руды на Тёйском руднике (ООО «Альфа Сервис-Клэб» (собственник  компания «Евразруда» с 2002 г.). Интенсивно развивается ОАО «Аскизавтотранс», который имеет ряд дочерних фирм: ООО «Автодом», ЗАО «Хакасавтотранс Петролеум», ЗАО «Аскизпассажиравтотранс» и др.

Социальная инфраструктура 
На территории Аскизского района имеются 67 образовательных учреждений:
 21 средняя общеобразовательная школа,
 6 основных общеобразовательных школ,
 17 начальных общеобразовательных школ,
 15 дошкольных образовательных учреждений,
 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей,
 детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
 ГБПОУ РХ ПУ-18,
 республиканское государственное образовательное учреждение «Аскизская специальная общеобразовательная школа-интернат»,
 республиканское государственное учреждение «Межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Учреждения культуры:
 35 домов культуры и клубов,
 34 библиотеки,
 6 детских музыкальных школ и школа искусств,
 4 музея.

Районное здравоохранение включает:
 центральную районную больницу,
 5 сельских участковых больниц,
 3 врачебные амбулатории,
 33 фельдшерско-акушерских пункта,
 70 врачей, 336 человек среднего медперсонала.

Укомплектованность врачами по району: 87 %, средним медперсоналом: 99 %.

Транспорт 
Район имеет выгодное транспортно-географическое положение. Железнодорожный транспорт представлен линией Новокузнецк — Абакан Южсиба, тупиковыми линиями Камышта — Саяногорск, Аскиз — Абаза, Бискамжа — Вершина Тёи. Имеются региональные автотрассы 95К-002 Абакан — Ак-Довурак и 95Н-202 Аскиз — Вершина Тёи.

Культура и историческое наследие 
На территории Аскизского района расположены археологические памятники: (курганы, земляные пирамиды, менгиры, изваяния, наскальные рисунки), остатки древних рудников, каналов и так далее. В Аскизском районе находится курганный могильник подгоровского этапа тагарской культуры Станция Казановская-1 (VIII—VI века до н. э.) и впускные погребения тесинской культуры (III века до н. э. — III века н. э.). На одном из погребальных комплексов Станции Казановская-1 покойного сопровождал амулет-подвеска, изготовленный из грудины другого человека. Палеогенетикам предстоит установить, был ли эти люди родственниками или они были представителями разных популяций, а амулет был частью военного трофея.

С 1980 года в районе возрождён хакасский народный праздник Тун пайрам, который вначале проводился на Базинской поляне.

Существует Аскизский мужской хор (художественный руководитель Ю. Т. Морозов), который в 2004 году участвовал в III Международном хоровом фестивале «Москва — сердце мира».

Аскизский район — родина известных учёных , , , , ,  и многих других.

В районе издаётся газета «Хакасский труженик» (1930).

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Хакасии
 Аскизская культура

Ссылки 
 Официальный сайт района
 https://gazeta-askiz.ru

Аскизский район